HMAS Tobruk ist der Name mehrerer Schiffe der Royal Australian Navy. Der Name leitet sich von der Belagerung von Tobruk im Zweiten Weltkrieg ab, bei der australische Truppen im Jahr 1941 mehrere Monate lang den Angriffen der Achsenmächte standhielten. Der Name wurde bisher an folgende Schiffe vergeben:

 HMAS Tobruk (D37), Zerstörer, im Dienst von 1947 bis 1960 
 HMAS Tobruk (L 50), Landungsschiff, in Dienst von 1981 bis 2015

Tobruk
Tobruk